Mexicaans basketbalteam (mannen)
 Mexicaans basketbalteam (vrouwen)